Барон Стортон (Стоуртон)  из Стоуртона в графстве Уилтшир — наследственный титул в системе Пэрства Англии. Он был создан 13 мая 1448 года для Джона Стортона (1400—1462). Он был высшим шерифом Уилтшира (1426, 1433 и 1437), Сомерсета и Дорсета (1428) и Глостершира (1439), заседал в парламенте от Уилтшира (1421, 1425 и 1432) и Дорсета (1423), занимал должности канцлера Хаусхолда (1445—1453) и лейтенанта Кале (1450—1451).

В 1878 году Альфред Джозеф Стортон, 20-й барон Стортон (1829—1893), получил титул барона Моубрея, находившегося в состоянии ожидания. Примерно через две недели, ему также был передан титул барона Сегрейва, также находившийся в состоянии ожидания. После этого три баронства остались едины. Формальное название — барон Моубрей, Сегрейв и Стортон.

До 1717 года семейной резиденцией баронов Стортон было поместье Стоурхед в графстве Уилтшир.

Бароны Стортон (1448) 
 1448—1462: Джон Стортон, 1-й барон Стортон  (19 мая 1400/1404 — 25 ноября 1462), сын сэра Уильяма Стортона (ум. 1413), спикера Палаты общин (1413)
 1462—1479: Уильям Стортон, 2-й барон Стортон  (ок. 1430 — 18 февраля 1479), старший сын предыдущего
 1479—1485: Джон Стортон, 3-й барон Стортон  (ок. 1454 — 6 октября 1485), старший сын предыдущего
 1485—1487: Фрэнсис Стортон, 4-й барон Стортон  (1485 — 18/27 февраля 1487), единственный сын предыдущего
 1487—1523: Уильям Стортон, 5-й барон Стортон  (ок. 1457 — 17 февраля 1523), второй сын 2-го барона Стортона, дядя предыдущего
 1523—1535: Эдвард Стортон, 6-й барон Стортон  (ок. 1463 — 13 декабря 1535), третий сын 2-го барона Стортона, младший брат предыдущего
 1535—1548: Уильям Стортон, 7-й барон Стортон  (ок. 1505 — 16 сентября 1548), старший сын предыдущего
 1548—1557: Чарльз Стортон, 8-й барон Стортон  (ок. 1520 — 6 марта 1557), старший сын предыдущего
 1557—1588: Джон Стортон, 9-й барон Стортон  (январь 1553 — 13 октября 1588), старший сын предыдущего
 1588—1633: Эдвард Стортон, 10-й барон Стортон  (ок. 1555 — 7 мая 1633), младший сын Чарльза Стортона, 8-го барона Стортона
 1633—1672: Уильям Стортон, 11-й барон Стортон  (ок. 1594 — 25 апреля 1672), старший сын предыдущего
 1672—1685: Уильям Стортон, 12-й барон Стортон  (ок. 1644 — 7 августа 1685), сын Эдварда Стортона (1617—1644), внук предыдущего
 1685—1720: Эдвард Стортон, 13-й барон Стортон  (24 июня 1665 — 6 октября 1720), старший сын Уильяма Стортона, 12-го барона Стортона
 1720—1744: Томас Стортон, 14-й барон Стортон  (14 июня 1667 — 24 марта 1744), младший сын Уильяма Стортона, 12-го барона Стортона
 1744—1753: Чарльз Стортон, 15-й барон Стортон  (2 марта 1702 — 11 марта 1753), сын Чарльза Стортона (1669—1739), третьего сына Уильяма Стортона, 12-го барона Стортона
 1753—1781: Уильям Стортон, 16-й барон Стортон  (август 1704 — 3 октября 1781), младший сын Чарльза Стортона (1669—1739), третьего сына Уильяма Стортона, 12-го барона Стортона, младший брат предыдущего
 1781—1816: Чарльз Филип Стортон, 17-й барон Стортон  (22 августа 1752 — 29 апреля 1816), единственный сын предыдущего
 1816—1846: Уильям Стортон, 18-й барон Стортон  (6 июня 1776 — 4 декабря 1846), старший сын предыдущего
 1846—1872: Чарльз Стортон, 19-й барон Стортон  (13 июля 1802 — 23 декабря 1872), старший сын предыдущего
 1872—1893: Альфред Джозеф Стортон, 20-й барон Стортон  (28 февраля 1829 — 18 апреля 1893), второй сын предыдущего
 1893—1936: Чарльз Ботольф Джозеф Стортон, 21-й барон Стортон  (23 мая 1867 — 29 июля 1936), старший сын предыдущего
 1936—1965: Уильям Мармадьюк Стортон, 22-й барон Стортон  (31 августа 1895 — 7 мая 1965), старший сын предыдущего
 1965—2006: Чарльз Эдвард Стортон. 23-й барон Стортон  (11 марта 1923 — 12 декабря 2006), единственный сын предыдущего
 2006 — настоящее время: Эдвард Уильям Стивен Стортон, 24-й барон Стортон  (род. 17 апреля 1953), старший сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Джеймс Чарльз Питер Стортон (род. 12 декабря 1991), единственный сын предыдущего.

См. также 
 Барон Моубрей
 Барон Сегрейв
 Баронеты Вавасор

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com
 Stourton, Baron (E, 1448) 

Пэрство Англии
Бароны Стортон